Крунослав Ловрек (; 11 сентября 1979, Вараждин, Югославия) — хорватский футболист, нападающий клуба «Сесвете».

Карьера 

Воспитанник футбольного клуба «Загреб». В этом клубе и сделал первые шаги в большом футболе.

За свою карьеру играл в чемпионатах Хорватии, Японии, Бельгии, Турции, Южной Кореи, Китая и Австралии.

Достижения 
 Надежда года в Хорватии (1): 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на kleague.com
 
 

 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Кроация» Сесвете
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Циндао Чжуннэн»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Сесвете»